Ве́рхня Во́льта може означати:

 Французька Верхня Вольта — колонія Франції з 1919 по 1932 і з 1947 по 1958 рік.
 територія у Французькій Західній Африці (1919—1932)
 територія Французького Союзу (1947—1958)
 Республіка Верхня Вольта — (1958—1984).
 самоврядна республіка Французької співдружності (1958—1960)
 незалежна держава в Західній Африці з 1960 року, перейменована в Буркіна-Фасо в 1984 році.